Cirratulispio caulleryi är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1915. Cirratulispio caulleryi ingår i släktet Cirratulispio och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
caulleryi